Vinton (Iowa)
 Vinton (Louisiana)
 Vinton (Ohio)
 Vinton (Virgínia)
 Chilcoot-Vinton, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Vinton Cerf, enginyer i tecnòleg nord-americà considerat un dels pares d'Internet.